Oedoparena är ett släkte av tvåvingar. Oedoparena ingår i familjen buskflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buskflugor
Oedoparena